"Mazda" pode ser:

 Mazda Motor Corporation, empresa japonesa fabricante de veículos;
 Ahura Mazda, um dos deuses da cultura indo-iraniana;
 Mazda Raceway Laguna Seca, autódromo construído em 1957 nos Estados Unidos.

Desambiguação